Енево — село в Болгарии
 Енево — в Добричской области;
 Енево — в Шуменской области.